Deny Bärtschi (1982-), joueur de hockey suisse ;
 Patrik Bärtschi (1984-), joueur de hockey suisse ;
 Sven Bärtschi (1992-), joueur de hockey suisse ;
 Werner Bärtschi (1950-), pianiste et compositeur suisse.